Tabula rasa - uma expressão latina que significa literalmente "tábua raspada", e tem o sentido de "folha de papel em branco"
 Tabula Rasa (álbum) - um álbum da banda alemã Einstürzende Neubauten
 Tabula Rasa (Lost)

Desambiguação